El término Alejandro puede referirse a:

 a Alejandro, nombre propio de varón;

Monarcas y papas

Canciones
 Alejandro, canción de Lady Gaga, de su segundo álbum The Fame Monster.

Enlaces externos